Hazan ist der Familienname folgender Personen:

 Adeline Hazan (* 1956), französische Politikerin 
 Éric Hazan (* 1936), französischer Autor, Verleger und Chirurg
 Jack Hazan (* 1939), britischer Filmregisseur und Kameramann
 Marcella Hazan (1924–2013), US-amerikanische Kochbuchautorin
 Oren Hazan (* 1981), israelischer Politiker
 Shay Hazan (* 1989), israelischer Jazzmusiker